Mirza Halvadžić (geboren op 15 februari 1996) is een Zweedse profvoetballer van Bosnische afkomst. Hij speelt voor Lunds BK (2023).
Zweeds voetballer